Marico ist ein Vorname

Marico steht für:

 Fluss in Südafrika, siehe Marico (Fluss)
 Groot Marico (Fluss) und Klein Marico (Fluss), Quellflüsse des Marico in Südafrika
 Groot Marico, Ort in Südafrika
 Biosphärenreservat Marico, Schutzgebiet in Südafrika
 Marico-Bosveld Nature Reserve, Schutzgebiet in Südafrika
 Marico (Unternehmen), Konsumgüterunternehmen aus Mumbai